Plaats in Indonesië
 Pingkuk (Jatiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pingkuk (Bendo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java